Raymond „Ray” Langston – lekarz, postać odgrywana przez Laurence’a Fishburne’a w serialu telewizyjnym CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas. Dr Ray Langston dołączył do ekipy kryminalistyków w sezonie 9 serialu, kiedy odchodzi Gil Grissom.

Życiorys 
Miejsce urodzenia Raymonda Langstona to Seul. Jego ojciec służył w Armii Stanów Zjednoczonych podczas Wojny Koreańskiej, kiedy to uzależnił się od przemocy. Miało to wpływ na Raya i jego sposób postrzegania siebie. Dzięki temu zajął się on psychologią. Dr Langston zrezygnował z praktykowania medycyny (był chirurgiem) po tym jak odkrył, że jego bliski współpracownik był Aniołem Śmierci i zamordował 27 osób. Langston został wykładowcą na Uniwersytecie oraz napisał książkę o doświadczeniach obcowania z Aniołem Śmierci jako seryjnym mordercą, którą to publikację znał Gil Grissom oraz która jest wspominana również w Kryminalnych Zagadkach Miami

Dr Raymond Langston poznał Grissoma na swoim wykładzie, kiedy ten pojawia się w związku ze śledztwem, dotyczącym naśladowcy seryjnego mordercy, który to jest obiektem badań Langstona. Po rozwiązaniu sprawy Gil proponuje Rayowi dołączenie do ekipy kryminalistyków.

Las Vegas 
Początki Dr. Raymonda Langstona nie były łatwe. Ekipa podchodziła do niego z dystansem (miało to też związek z odejściem Gila Grissoma). Jednak z czasem staje się częścią ekipy, zdobywając ich sympatię i szacunek. Dość szybko też awansuje na kolejne poziomy doświadczenia jako kryminalistyk.

Linki zewnętrzne 
 

Postacie z serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
Fikcyjni lekarze